

Топонім 
 Лотт — місто в США, в окрузі Фоллз штату Техас.

Прізвище 

 Вернер Лотт (1907—1997) — німецький офіцер-підводник.
  (1894—1984) — бразильський військовий і політичний діяч.
 Кара Лотт (1961—2018) — американська порноакторка.
 Фелісіті Лотт ( 1947) — британська співачка (сопрано).

Див. також 
 Лот